Константин Богданов:
 Богданов, Константин Анатольевич (род. 1963) — российский фольклорист, культуролог, историк культуры, литературовед.
 Богданов, Константин Николаевич (1905—1958) — советский конструктор вооружений.
 Богданов, Константин Фёдорович (1809—1877) — русский артист балета